Black Light — шестой студийный альбом лондонского электронного дуэта Groove Armada, вышедший в 2010 году.

Об альбоме 
Black Light сочетает в себе мейнстримовое звучание Soundboy Rock, роковый дух Lovebox и применение синтезаторов для создания атмосферы 80-х.

На звучание пластинки оказали влияние композиции Дэвида Боуи, Fleetwood Mac, Гэри Ньюмана, New Order и Roxy Music. В песнях принимали участие Брайан Ферри, Fenech-Soler, Jess Larrabee, Nick Littlemore, SaintSaviour и Уилл Янг.

Список композиций 
 «Look Me in the Eye Sister» (feat. Jess Larrabee) — 4:07
 «Fall Silent» (feat. Nick Littlemore) — 4:35
 «Just for Tonight» (feat. Jess Larrabee) — 4:05
 «Not Forgotten» (feat. Nick Littlemore) — 5:34
 «I Won’t Kneel» (feat. SaintSaviour) — 4:36
 «Cards to Your Heart» (feat. Nick Littlemore) — 5:35
 «Paper Romance» (feat. Fenech-Soler & SaintSaviour) — 6:19
 «Warsaw» (feat. Nick Littlemore) — 4:07
 «Shameless» (feat. Брайан Ферри) — 4:48
 «Time & Space» (feat. SaintSaviour & Jess Larrabee) — 4:53
 «History» (feat. Уилл Янг) — 4:10

Примечания 

Альбомы Groove Armada